

Informatica
 Borland – azienda produttrice di software statunitense

Persone
 Chris Borland – ex giocatore di football americano statunitense
 John Borland Thayer – imprenditore e crickettista statunitense
 John Borland Thayer III – superstite del naufragio del RMS Titanic
 Scott Borland – musicista statunitense
 Wes Borland – chitarrista statunitense